Z5 bezeichnet
 Panhard Dyna Z5, siehe Panhard Dyna Z
 Zuse Z5, Rechner der Zuse KG
 Z 5 Paul Jacobi, Zerstörer der Kriegsmarine
 Z 5 (D 179), Zerstörer der Bundesmarine
 eine Digitalkamera der Marke Konica Minolta Dimage
 Sony Xperia Z5, Smartphone von Sony
 Global Africa Aviation (IATA-Code), simbabwische Frachtfluggesellschaft

Z5